Jeux olympiques d'hiver de 2006
2006